Dieter Quester (Viena, 30 de maio de 1939) é um ex-automobilista austríaco de Fórmula 1.

Dieter não pontuou em sua curta passagem pela categoria.

Pilotos de Fórmula 1 da Áustria